Pakt Senacki 2023 – porozumienie wyborcze zawarte pomiędzy Koalicją Obywatelską, Nową Lewicą, Polskim Stronnictwem Ludowym i Polska 2050 Szymona Hołowni na wybory do Senatu RP w 2023, podpisane 28 lutego 2023 przez Marcina Kierwińskiego (KO), Dariusza Wieczorka (Lewica), Piotra Zgorzelskiego (KP-PSL) i Jacka Burego (PL2050). 

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę dotyczącą przeprowadzenia kampanii wyborczej; w każdym okręgu wyborczym do Senatu RP wystawiony zostanie jeden wspólny kandydat na Senatora RP uzgodniony przez strony Porozumienia. Kandydaci – rekomendowani przez partie-strony Porozumienia oraz partie polityczne współpracujące ze stronami – będą mieli wyłączne prawo do posługiwania się oficjalnym logo „Pakt Senacki 2023”. 

Partnerami NL są Razem, Unia Pracy i Polska Partia Socjalistyczna; PSL tworzy Koalicję Polską m.in. z Unią Europejskich Demokratów i Centrum dla Polski. 

Celem realizacji Porozumienia powołano Zespół Organizacyjny, którego pracami kieruje przedstawiciel Ruchu Samorządowego - senator KO Zygmunt Frankiewicz. Zespół ma za zadanie dokonać podziału okręgów wyborczych na poszczególne partie-strony Porozumienia, przygotować propozycje kandydatur na Senatorów RP i opracować koncepcję przeprowadzenia kampanii wyborczej. Pierwszy niesformalizowany pakt senacki zawarto przed wyborami parlamentarnymi w 2019.

Przypisy 

Porozumienia partii i ugrupowań III Rzeczypospolitej